Stepan Fedak (1861-1937) – ukraiński działacz społeczny i polityczny, adwokat
 Stepan Fedak (1901-1945) – ukraiński działacz niepodległościowy, syn Stepana Fedaka